Xiaozong ist mehrdeutig. Es bezeichnet die Tempelnamen folgender chinesischer Kaiser:

 Song Xiaozong (reg. 1162–1189) der Song-Dynastie 
 Ming Xiaozong (reg. 1487–1505) der Ming-Dynastie, siehe Hongzhi